Saddington ist der Familienname folgender Personen:

 Denis B. Saddington (1931–2011), britischer Althistoriker
 Nigel Saddington (1965–2019), englischer Fußballspieler
 Wendy Saddington (1949–2013), australische Blues- und Jazz-Sängerin
 William Saddington (1871–1940), englischer Fußballspieler